Pepijn van Aquitanië is de naam van twee koningen van Aquitanië:
 Pepijn I van Aquitanië (797-838)
 Pepijn II van Aquitanië (823–na 864), zoon van de voorgaande